Джеймс Ло́ренс Брукс (; род. 9 мая 1940) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, основатель компании Gracie Films. 

Создатель сериалов «Комната 222», «Шоу Мэри Тайлер Мур», «Рода», «Лу Грант» и «Такси». Один из разработчиков мультсериала «Симпсоны», персонажи которого впервые появились в спродюсированной им программе «Шоу Трейси Ульман». Автор и постановщик фильмов «Язык нежности», «Телевизионные новости» и «Лучше не бывает». 

Лауреат трёх «Оскаров», «Золотого глобуса» и 21 премии «Эмми».

Биография 
Джеймс Лоренс Брукс родился в еврейской семье в Бруклине (Нью-Йорк), вырос в Норт-Бергене (Нью-Джерси). Начал телевизионную карьеру на канале CBS, где в 1964—1966 годах работал сценаристом. Затем перешёл на телеканал ABC, где работал над телесериалом «Комната 222». После этого его заметили и в последующие годы при его участии были созданы такие знаменитые в США телешоу, как «Шоу Мэри Тайлер Мур» (программа имела огромный коммерческий успех), «Рода», «Такси» и многие другие.

В 1978 году Брукс пришёл в большое кино, первой его работой была должность сценариста и сопродюсера в фильме «Начать сначала».

В 1984 году основал собственную телекомпанию, «Gracie Films», во главе которой занимался продюсированием таких известных фильмов, как «Джерри Магуайер», «Большой», «Лучше не бывает». Один из самых масштабных и знаменитых проектов — мультсериал «Симпсоны», завоевавший огромную популярность во всём мире.

Самый большой режиссёрский успех — фильм «Язык нежности», получивший 5 премий «Оскар» в 1984 году — является одним из шести режиссёров в истории кинематографа, получивших эту награду за дебютный фильм.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт телекомпании «Gracie Films»

Лауреаты премии «Спутник»
Лауреаты премии Гильдии режиссёров США
Лауреаты премии Гильдии сценаристов США
Лауреаты премии «Оскар» за лучшую режиссуру
Лауреаты премии «Оскар» за лучший фильм (продюсеры)
Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»
Продюсеры — лауреаты премии «Золотой глобус»
Лауреаты премии «Оскар» за лучший адаптированный сценарий